Arthington ist der Name folgender Orte:

 Arthington (Liberia)
 Arthington (West Yorkshire), Dorf im Metropolitan Borough der City of Leeds